Příjmení Cassidy nosí více osob:

 Butch Cassidy (1866–1908) – americký zločinec
 Cathy Cassidy (* 1962) – britská spisovatelka
 Ed Cassidy (1923–2012) – americký bubeník
 Edward Idris Cassidy (1924–2021) – australský římskokatolický kněz a kardinál
 Eva Cassidy (1963–1996) – americká zpěvačka
 Christopher Cassidy (* 1970) – americký astronaut
 Katie Cassidy (* 1970) – americká herečka
 Kyle Cassidy (* 1966) – americký fotograf

Anglická příjmení